Harrie socken kan avse:
Lilla Harrie socken i Harjagers härad i Skåne
Stora Harrie socken i Harjagers härad i Skåne